Søndermarkskirken er navn på to kirker i Danmark:
 Søndermarkskirken (Vejle Kommune) – kirke i Sankt Nicolai Sogn, Vejle Kommune
 Søndermarkskirken (Viborg) – kirke i Søndermark Sogn, Viborg Kommune